Вамбол Гансович Янес (1913 год, село Сальме, Кутаисская губерния, Российская империя — дата смерти неизвестна) — агроном колхоза имени Сталина Леселидзевского сельсовета Гагрского района Абхазской АССР, Грузинская ССР. Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родился в 1913 году в семье школьного учителя в эстонском селе Сальме Кутаисской губернии. Окончил Грузинский сельскохозяйственный институт. До призыва на фронт в 1942 году трудился в колхозе имени Сталина (с 1960 года после слияния с соседним колхозом имени Кингисеппа — колхоз «Дружба») Гечрыпшского сельсовета (позднее — Леселидзевский сельсовет) Гагрского района. Воевал командиром отделения стрелковой роты в составе 925-го стрелкового полка 249-ой Эстонской Ордена Ленина Краснознамённой стрелковой дивизии. Во время сражений по ликвидации Курляндской группировки немецких войск в в марте 1945 года в районе озера Балтэзерс награждён Орденом Красной Звезды.

После демобилизации в звании сержанта возвратился в родное село, где продолжил трудиться агрономом в колхозе имени Сталина. Вместе с председателем колхоза Гансом Михайловичем Северином занимался внедрением передовых агротехнических методов в табаководстве и при выращивании других сельскохозяйственных культур. В 1946 году в условиях засушливого летнего сезона колхоз благодаря деятельности Вамбола Янеса сдал государству в среднем с каждого гектара по 20,5 центнеров кукурузы, 20 центнеров табака и 83 центнеров картофеля.

В 1948 году в колхозе было собрано в среднем с каждого гектара табака сорта «Самсун» № 27 по 18,6 центнеров с участка площадью 15 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1949 года удостоен звания Героя Социалистического Труда «за получение высоких урожаев кукурузы и табака при выполнении колхозами обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1948 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего посева 1949 года» с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Этим же указом звания Героя Социалистического Труда были удостоены председатель колхоза Ганс Михайлович Северин, табаководы бригадир Вольдемар Магнусович Ромм, звеньевые Михаил Юганович Конно и Ильда Иоэловна Локк.

После распада СССР в 1990-е годы выехал на постоянное жительство в Краснодарский край.

Дата смерти не установлена.

 Награды и звания
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Красной Звезды (07.04.1945)
 Орден Отечественной войны 2 степени (11.03.1985)
 Медаль «За трудовую доблесть» (21.02.1948)

Примечания

Ссылки 
 

Герои Социалистического Труда Абхазии
Герои Социалистического Труда колхоза имени Сталина Гагрского района